Sex + Love () — второй двуязычный и десятый студийный альбом испанского певца Энрике Иглесиаса, выпущенный 18 марта 2014 года. В записи альбома приняли участие приглашённые артисты, среди них: Ромео Сантос, Питбуль, Flo Rida, Кайли Миноуг, Марко Антонио Солис, Yandel и , Gente de Zona.

Предыстория 
После успеха его предыдущего альбома Euphoria, Иглесиас планировал выпустить его продолжение под названием Euphoria Reloaded. Песня «I Like How It Feels» была выпущена в качестве первого сингла с расширения, но после его коммерческого провала планы переиздания были списаны и второй сингл «Mouth 2 Mouth», записанный в дуэте с Дженнифер Лопес был слит в сеть, чтобы начать всё заново и начать запись нового альбома.

Музыкальный контент 

В интервью Энрике сказал, что Sex + Love будет его самым разнообразным электро-альбомом. Он заявил, что альбом будет содержать все виды музыки, от романтических баллад до электро-хауса.

В беседе с KIIS 106.5 Энрике рассказал, что всегда записывает песни в ночное время, а затем он идёт спать и утром просыпается, чтобы послушать песни. Если он чувствует, что получилось хорошо, он добавляет песню в трек-лист альбома.

Релиз и промо 
Иглесиас объявил дату выхода нового альбома 24 января 2014 года через свой аккаунт в Твиттере. 28 января 2014 года Энрике предложил поклонникам угадать название альбома. Несколько часов спустя он объявил, что грядущая пластинка будет называться Sex + Love, а также сообщил, что 29 января представит обложку альбома.

Список композиций

Международные издания

Американские издания

Примечания 

Альбомы Universal Republic Records
Альбомы Энрике Иглесиаса
Альбомы Universal Music Latino